2-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 1981 год состоялась 29 марта 1982 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Статистика

Список лауреатов и номинантов 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
| width="250px" rowspan=5|<center>Худшая женская роль
| rowspan=5 align="center" width="88px"|
|style="background:#EEDD82"|• Бо Дерек — «Тарзан, человек-обезьяна» (за роль Джейн Паркер)
| rowspan=5 align="center" width="90px"|
|-
|style="background:#EEDD82"|• Фэй Данауэй — «Дорогая мамочка» (за роль Джоан Кроуфорд)
|-
|• Линда Блэр — «Адская ночь» (за роль Марти Гейнс)
|-
|• Брук Шилдс — «Бесконечная любовь» (за роль Джейд Баттерфилд)
|-
|• Барбра Стрейзанд — «Всю ночь напролёт» (за роль Шерил Гиббонс)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая мужская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Стив Форрест — «Дорогая мамочка» (за роль Грега Савитта)
|-
|colspan=2|• Билли Барти — «Под радугой» (за роль Отто Криглинга)
|-
|colspan=2|• Эрнест Боргнайн — «Смертельное благословение» (за роль Исайи Шмидта)
|-
|colspan=2|• Джеймс Коко — «Только когда я смеюсь» (за роль Джимми Перрино)
|-
|colspan=2|• Дэнни Де Вито — «Обезьянник» (за роль Лазло)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая женская роль второго плана
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Дайана Скаруид — «Дорогая мамочка» (за роль взрослой Кристины Кроуфорд)
|-
|colspan=3|• Рутаня Олда — «Дорогая мамочка» (за роль Кэрол Энн)
|-
|colspan=3|• Фэрра Фосетт — «Гонки „Пушечное ядро“» (за роль Памелы Гловер)
|-
|colspan=3|• Мара Хобел — «Дорогая мамочка» (за роль юной Кристины Кроуфорд)
|-
|colspan=3|• Ширли Найт — «Бесконечная любовь» (за роль Энн Баттерфилд)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая новая звезда
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Клинтон Спилсбури — «Легенда об одиноком рейнджере»''' (за роль )
|-
|colspan=3|• Гэри Коулман — «На правильном пути» (за роль Лестера)
|-
|colspan=3|• Мартин Хьюит — «Бесконечная любовь» (за роль Дэвида Аксельрода)
|-
|colspan=3|• Мара Хобел — «Дорогая мамочка» (за роль юной Кристины Кроуфорд)
|-
|colspan=3|• Майлз О’Киффи — «Тарзан, человек-обезьяна» (за роль Тарзана)
|-
| rowspan=5|<center>Худший режиссёр
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Майкл Чимино за фильм «Врата рая»
|-
|colspan=3|• Джон Дерек — «Тарзан, человек-обезьяна»
|-
|colspan=3|• Блейк Эдвардс — «Сукин сын»
|-
|colspan=3|• Фрэнк Перри — «Дорогая мамочка»
|-
|colspan=3|• Франко Дзеффирелли — «Бесконечная любовь»
|-
| rowspan=5|<center>Худший сценарий
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Фрэнк Ябланс, Фрэнк Перри, Трэйси Хотчнер и Роберт Гетчелл — «Дорогая мамочка»
|-
|colspan=3|• Джудит Рэскоу — «Бесконечная любовь»
|-
|colspan=3|• Майкл Чимино — «Врата рая»
|-
|colspan=3|• Блейк Эдвардс — «Сукин сын»
|-
|colspan=3|• Том Роу и Гэри Годдард — «Тарзан, человек-обезьяна»
|-
| rowspan=5|<center>Худший саундтрек
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Джон Барри — «Легенда об одиноком рейнджере»
|-
|colspan=2|• Дэвид Мэнсфилд — «Врата рая»
|-
|colspan=2|• Tangerine Dream — «Вор»
|-
|colspan=2|• Джо Ренцетти — «Под радугой»
|-
|colspan=2|• Иэн Фрейзер — «»
|-
| rowspan=5|<center>Худшая песня к фильму
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Baby Talk — «» — музыка: Дэвид Шайр, слова: Дэвид Фришберг
|-
|colspan=3|• Hearsts, Not Diamonds — «Поклонник» — музыка: Марвин Хэмлиш, слова: Тим Райс
|-
|colspan=3|• The Man in The Mask — «Легенда об одиноком рейнджере» — музыка: Джон Барри, слова: Дин Питчфорд
|-
|colspan=3|• Only When I Laugh — «Только когда я смеюсь» — музыка: Дэвид Шайр, слова: Ричард Молтби мл.
|-
|colspan=3|• You're Crazy But I Like You — «» — композиторы: Фрэнк Мускер и Доминик Бугатти
|}

См. также 
 «Оскар» 1982 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1982 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
  BAFTA 1982 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1982 (премия французской академии кинематографических искусств и техники)
 «Сатурн» 1982 ''(премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте премии «Золотая малина»
 Лауреаты и номинанты премии «Золотая малина» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 29 марта
Март 1982 года
1982 год в Калифорнии
Кинопремии 1982 года